Бондаренко Олександр Миколайович ( 1966) — український футболіст, захисник та півзахисник. Виступав за збірну України.
 Бондаренко Олександр Миколайович ( ?) — капітан міліції, учасник війни на сході України.
 Бондаренко Олександр Миколайович ( 1990) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок